Georg Femger, magyarosan Femger György (1640 – Nagyszeben, 1686. július 25.) erdélyi evangélikus lelkész.

Élete
A wittenbergi egyetem anyakönyve szerint nagyszebeni származású, ellenben a szászorbói egyházi anyakönyv szerint besztercei. 1669–1670-ben Wittenbergben tanult; azután lelkész volt Szászorbón; 1693 januárjában csütörtöki prédikátor lett Nagyszebenben.

Munkái
Disputatio de Nestorio, praes. M. Joh. Simone, Franco d. 27. Aug. 1670. Witebergae.

Források
 
 

Erdélyi szász evangélikus lelkészek
Nagyszebeniek
1640-ben született személyek
1686-ban elhunyt személyek